Justin Jackson (ur. 1974) – angielski piłkarz
 Justin Jackson (ur. 1990) – amerykański koszykarz
 Justin Jackson (ur. 1995) – amerykański koszykarz
 Justin Jackson (ur. 1996) – amerykański futbolista
 Justin Jackson (ur. 1997) – kanadyjski koszykarz